Гам — фамилия и название населённых пунктов:

Фамилия 
 Гам, Колин Стэнли (1924—1960) — австралийский астроном.
  (род. 1981) — игрок в австралийский футбол в составе клубов женской Австралийской футбольной лиги «Грейтер Вестерн Сидней» и «Аделаида».

Топонимы

Германия 
 Гам — встречающееся в ЭСБЕ название города Хамм в Германии.

Россия 
 Гам — деревня в Ижемском районе Коми.
 Гам — село в Усть-Вымском районе Коми.
 Гам — сельское поселение в Усть-Вымском муниципальном районе Коми.

Франция 
 Гам — встречающееся название города Ам во Франции.

Другое 
 Гам — кратер на видимой стороне Луны.

См. также